Bill Cunningham (1874-1927), un joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Bill Cunningham (1900-1959), un joueur de rugby à XV international irlandais ;
 Bill Cunningham (1929-2016), un photographe de mode pour le New York Times ;
 Billy Cunningham (1943-), un joueur américain de basket-ball ;
 Bill Cunningham, un joueur américain de baseball ;
 Bill Cunningham, un animateur de radio américain.